Седьмой чемпионат СССР по футболу был разыгран с 13 мая по 24 сентября 1945 года. Это был один из самых коротких чемпионатов в истории, он продолжался чуть более 4 месяцев. В чемпионате участвовало 12 команд, из которых 11 — были участниками турнира 1940 года. Минское «Динамо» же играло в незавершенном чемпионате 1941 года.   

До этого турнира еще не было такой разницы между командами, претендующими на первое место московскими «Динамо» с ЦДКА и остальными участниками. В последнем туре первого круга, когда эти два клуба встретились между собой у них было по 18 очков и почти одинаковая разница голов 38:8 у «армейцев» и 37:8 – у «бело-голубых».      

Победителем стало московское «Динамо». Динамовцы выиграли 19 из 22 матчей, единственное поражение они потерпели от серебряных призёров чемпионата из ЦДКА (0:2). ЦДКА, который отстал от «Динамо» на одно очко, также проиграл только один матч — тому же «Динамо» со счётом 1:4. В 11 домашних матчах динамовцы пропустили только от двух команд — ЦДКА и сталинградского «Трактора». Московское «Торпедо» впервые стало призёром чемпионата СССР, следующие медали торпедовцы выиграют лишь в 1953 году. По итогам чемпионата высшую лигу покинул московский «Локомотив», вместо него в первую группу вошли куйбышевские «Крылья Советов».

28 июня московские «Динамо» обыграло столичные «Крылья Советов» со счётом 10:0. Это победа остаётся самой крупной в истории «Динамо».

Лучшим бомбардиром турнира стал 23-летний Всеволод Бобров из ЦДКА (24 мяча).

Первая группа. Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Всеволод Бобров (ЦДКА) — 24 гола в 21 матче.

Вторая группа. Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Летопись Акселя Вартаняна:
 Год 1945. Часть первая. Извольте в кассу, товарищи министры! — «Спорт-Экспресс Футбол», 13.04.2007
 Год 1945. Часть вторая. Когда замолкли пушки — «Спорт-Экспресс Футбол», 27.04.2007
 Год 1945. Часть третья. «Они пили вместе, мы — порознь» — «Спорт-Экспресс Футбол», 18.05.2007
 Год 1945. Часть четвёртая. Испытание «бомбы» на территории СССР — «Спорт-Экспресс Футбол», 25.05.2007
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона

https://fc-dynamo.ru/champ/rezult.php?gd=1945